Epigenomics (englisch für Epigenomik) steht für:
 Epigenomics (Unternehmen), deutsches Biotech-Unternehmen
 Epigenomics (Zeitschrift), medizinische Fachzeitschrift